Abresso Airport är en flygplats i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Abresso Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Abresso Airport är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Havet är nära Abresso Airport österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Abresso Airport.  

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Papua